15-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 25 сентября по 3 октября 1987 года в трёх городах Бельгии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 9-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Бельгия — страна-организатор;
 СССР, Чехословакия, Франция — по итогам чемпионата Европы 1985 года;
 Югославия, Испания, Нидерланды, Болгария, Италия, Швеция, Греция, Румыния — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Одергем 

 25 сентября: СССР — Румыния 3:0 (15:1, 15:5, 15:3); Франция — Италия 3:1 (10:15, 15:5, 15:5, 16:14); Нидерланды — Югославия 3:0 (15:6, 15:10, 15:1).
 26 сентября: Франция — Югославия 3:0 (15:3, 15:11, 15:11); Италия — Румыния 3:1 (15:3, 9:15, 15:8, 15:12); СССР — Нидерланды 3:1 (15:10, 15:2, 4:15, 15:13).
 27 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:6, 15:7, 15:6); Франция — Румыния 3:0 (15:8, 15:5, 15:5); Нидерланды — Италия 3:0 (15:5, 15:11, 15:10).
 29 сентября: СССР — Италия 3:2 (15:13, 9:15, 7:15, 15:10, 15:3); Франция — Нидерланды 3:0 (15:7, 16:14, 15:6); Югославия — Румыния 3:0 (15:6, 15:9, 15:9).
 30 сентября: СССР — Франция 3:1 (15:9, 15:12, 12:15, 16:14); Югославия — Италия 3:2 (7:15, 15:12, 17:15, 14:16, 15:13); Румыния — Нидерланды 3:2 (15:13, 9:15, 6:15, 15:9, 16:14).

Группа В 
Генк 

 25 сентября: Греция — Чехословакия 3:2 (13:15, 15:8, 15:6, 4:15, 15:5); Бельгия — Испания 3:0 (16:14, 15:9, 15:13); Швеция — Болгария 3:1 (15:8, 9:15, 15:13, 15:10).
 26 сентября: Чехословакия — Испания 3:0 (15:4, 15:5, 15:12); Бельгия — Швеция 3:0 (15:0, 15:0, 15:0); Греция — Болгария 3:1 (7:15, 15:8, 15:8, 15:8).
 27 сентября: Швеция — Чехословакия 3:2 (16:14, 5:15, 7:15, 15:6, 15:11); Болгария — Бельгия 3:0 (15:11, 15:7, 15:13); Греция — Испания 3:0 (15:7, 15:9, 15:12).
 29 сентября: Швеция — Испания 3:0 (15:5, 15:4, 15:13); Греция — Бельгия 3:2 (15:7, 10:15, 15:7, 12:15, 15:8); Чехословакия — Болгария 3:1 (5:15, 15:11, 17:15, 15:11).
 30 сентября : Швеция — Греция 3:1 (15:8, 10:15, 15:10, 15:12); Болгария — Испания 3:1 (11:15, 15:6, 15:7, 15:7); Чехословакия — Бельгия 3:2 (15:12, 4:15, 7:15, 15:6, 15:12).

Плей-офф 
Гент/Генк

Полуфинал за 1—4 места 
2 октября. Гент
 Франция — Швеция 3:0 (15:10, 15:9, 15:5)
 СССР — Греция 3:0 (15:5, 15:5, 15:12)

Полуфинал за 5—8 места 
2 октября. Генк
 Чехословакия — Югославия 3:2 (15:11, 10:15, 15:4, 4:15, 15:13)
 Нидерланды — Бельгия 3:2 (10:15, 10:15, 15:10, 15:9, 15:9)

Полуфинал за 9—12 места 
2 октября. Гент
 Италия — Испания 3:1 (15:10, 12:15, 15:7, 15:9)
 Румыния — Болгария 3:0 (15:11, 15:8, 15:3)

Матч за 11-е место 
3 октября. Гент
 Болгария — Испания 3:0 (16:14, 15:10, 15:9)

Матч за 9-е место 
3 октября. Гент
 Италия — Румыния 3:0 (15:5, 15:4, 16:14)

Матч за 7-е место 
3 октября. Генк
 Бельгия — Югославия 3:0 (15:2, 15:13, 15:13)

Матч за 5-е место 
3 октября. Генк
 Нидерланды — Чехословакия 3:0 (17:15, 15:12, 15:10)

Матч за 3-е место 
3 октября. Гент
 Греция — Швеция 3:2 (14:16, 15:9, 6:15, 15:10, 16:14)

Финал 
3 октября. Гент
 СССР — Франция 3:1 (15:7, 15:6, 7:15, 15:9)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юрий Панченко, Владимир Шкурихин, Валерий Лосев, Александр Сороколет, Ярослав Антонов, Игорь Рунов, Александр Гордиенко, Александр Чёрный, Яанус Лиллепуу, Геннадий Черемисов, Павел Моисеенко, Андрей Кузнецов. Главный тренер — Геннадий Паршин.

 : Филипп Блэн, Эрик Бувье, Патрик Дюфло, Ален Фабиани, Стефан Фор, Люк Гарлен, Жан-Марк Жюрковис, Эрве Маззон, Кристоф Мено, Эрик Н‘Гапе, Оливье Россар, Лоран Тийе. Главный тренер — Эрик Даниэль.

  Греция: Сотирис Амарианакис, Яннис Николаидис, Димитрис Гонтикас, Макис Димитриадис, Георгиос Драковиц, Димитрис Казацис, Стелиос Казацис, Вангелис Куцоникас, Костас Маргаронис, Танасис Мустакидис, Тасос Тенцерис, Михалис Триандафилидис. Главный тренер — Танасис Маргаритис.

Примечания

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1987 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в 1987 году
Сентябрь 1987 года
Октябрь 1987 года
Спорт в Бельгии в 1987 году
Соревнования по волейболу в Бельгии